Лопатинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Лопатинская волость (Сергачский уезд) — в составе Нижегородской губернии.
 Лопатинская волость (Петровский уезд) — в составе Саратовской губернии.
 Лопатинская волость (Весьегонский уезд) — в составе Тверской губернии.
 Лопатинская волость (Курганский уезд) — в составе Тобольской губернии.